Бургиба́ () — арабская фамилия. Известные носители:
 Бургиба, Хабиб — Хаби́б Бургиба́ (1903—2000) — первый президент Туниса (1957—1987), с 1975 года — пожизненный президент.
 Бургиба, Хабиб (младший) — (1927—2009) — тунисский политический деятель и дипломат, министр иностранных дел Туниса (1964—1970), единственный сын Хабиба Бургибы.